Собецький Аркадіуш (1980) — польський хокеїст, воротар.
 Собецький Володимир Віталійович — Заслужений лікар України, завідувач відділення — лікар Головного військового клінічного шпиталю ордена Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний шпиталь».

прізвища